Локдаун может означать:
 Локдаун () — режим строгой изоляции заключённых.
 Локдаун (режим) — строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан; режим, при котором люди остаются там, где были (см. карантин, самоизоляция (здравоохранение),  комендантский час).
 «Локдаун» — американская романтическая комедия 2021 года телеканала HBO.

Примечания